Убальдіні () — італійське прізвище.

 Оттавіано Убальдіні (1213/1214—1273) — кардинал, єпископ РКЦ
 Руджері Убальдіні (? — 1295) — єпископ РКЦ, згадується в Божественній комедії Данте
 Петруччо Убальдіні ((1524—1600) — каліграф
 Роберто Убальдіні (1581—1635) — кардинал, єпископ РКЦ
 Урбан делла Ріпа Убальдіні  (? — ?)— львівський купець та банкір, флорентієць за походженням, засновник роду львівських патриціїв Убальдіні
 Ян Убальдіні  (? — 1663) — син Урбана Убальдіні, львівський міщанин та райця. Бурмистр Львова.
 Ян Стефан Убальдіні  (? — 1694) — син Яна Убальдіні, львівський міщанин та райця. Бурмистр Львова.

Італійські прізвища
Убальдіні